Onderdistrict in Indonesië
 Kaliwates (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kaliwates (Kaliwates), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java
 Kaliwates (Kembangbahu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java